Ко́скимиес () — финская фамилия. Известные носители:

 Коскимиес, Пиркко (1925—2011) — финская детская писательница.
  (род. 1944) — финский хоккеист.